Brieden steht für

 eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz, Deutschland, siehe Brieden

Brieden ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brieden (* 20. Jh.), deutscher Statistiker

 Jes Brieden (* 1974), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Karin Brieden (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), Juristin und Verwaltungsdirektorin des ZDF
 Kaspar Friedrich Brieden (1844–1908), deutscher katholischer Priester

Siehe auch:
 Breeden